Дми́трий Алекса́ндрович Кле́менц (14 декабря 1848 — 8 января 1914) — русский этнограф, археолог, географ, революционер-народник.

Биография 
Дмитрий Александрович Клеменц родился в деревне Горяиновке Саратовской губернии (ныне село Горяиновка Духовницкого района Саратовской области) в семье управляющего имением. Учился сначала в Самарской, а затем в 1-й Казанской гимназии.

Высшее образование получил в Казанском и Санкт-Петербургском университетах на физико-математическом факультете, который не успел закончить, занявшись активной политической деятельностью. В Санкт-Петербурге Клеменц примкнул к кружку чайковцев, где дружил с молодым П. А. Кропоткиным, активно участвовал в пропаганде среди рабочих и в хождении в народ.

С 1873 по 1880 годы Клеменц участвовал в нескольких революционных организациях, сотрудничал во «Вперед» П. Л. Лаврова и в других революционных изданиях. После разгрома чайковцев в 1874 году эмигрировал за границу. Несколько раз тайно посещал Россию. Был одним из редакторов издававшегося в Женеве журнала «Община» и издававшегося в Петербурге журнала «Земля и Воля». Вернулся в Россию. Арестованный ещё до возникновения партии «Народная воля» в 1879 году, Клеменц, после двухлетнего заключения в Петропавловской крепости, был сослан в Якутию. По дороге заболел и более шести месяцев провёл в красноярской тюремной больнице. Получил разрешение отбывать ссылку в городе Минусинске Енисейской губернии.

В Минусинске познакомился с основателем Минусинского краеведческого музея Н. М. Мартьяновым. Клеменц помогал Мартьянову разбирать коллекции музея, готовить исследовательские экспедиции. В 1883 году Клеменц участвовал в экспедиции по изучению района соприкосновения Восточного Алтая и Западных Саян в верховьях рек Томи и Абакана. Ежегодно проводил географические и геологические исследования на реках Абакан и Мрассу, на Телецком озере, в Западных Саянах и на Алтае. Написал научный труд «Древности Минусинского музея. Памятники металлических эпох» (Томск, 1886), после издания которого в 1887 году избран членом-корреспондентом Московского археологического общества, а позднее — действительным членом Общества любителей естествознания.

С 1884 года начал писать статьи, стихи, фельетоны для томской «Сибирской газеты».

В Сибири пробыл около 15 лет (последние годы — добровольно), изучая антропологию и этнографию населяющих Сибирь и Монголию народов, неоднократно предпринимая продолжительные путешествия по этим странам с научными целями. В ходе экспедиций открыл развалины крепости Пор-Бажын на острове посреди озера Тере-Холь в Туве. Его географические и этнографические труды печатались в сибирских и петербургских изданиях Русского географического общества.

С 1897 по 1899 годы организовывал в Монголии отлов лошадей Пржевальского для Фридриха Фальц-Фейна.

Клеменц активно способствовал развитию музейного дела в Сибири. Помогал советами и практическим участием в создании музейных экспозиций в Минусинске, Красноярске, Ачинске, Томске, Кяхте, Якутске.

Переехав в Санкт-Петербург, Клеменц в 1902 году занял место хранителя Академического этнографического музея Императора Александра III (Этнографический отдел Русского музея).

В 1910 году вышел в отставку и переселился в Москву, где умер 8 января 1914 года. Похоронен на Ваганьковском кладбище (19 уч.).

Автор трудов 
 Минусинская Швейцария и боги пустыни (Из дневника путешественника) // Восточное обозрение. 1884. № 5, 7, 9 и 12.
 Древности Минусинского Музея. Памятники металлических эпох. Томск, 1886.
 Из поездки в Качинскую степь // Восточное обозрение. — 1886. — № 47.
 Местные музеи и их значение в провинциальной жизни // Сибирский сборник. Выпуск 2. — Иркутск, 1892.
 Краткий предварительный отчет об экспедиции в систему Абакана, выполненной по поручению г. Адрианова в 1883 г. из материала, собранного Д. А. Клеменцом при экспедиции в верхний Абакан в 1883—1884 гг. // Записки Западно-Сибирского отдела Русского географического общества. — 1891. — Т. 2.
 Путь из Минусинска на Бирюсу // Известия Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества — 1890. — Т. 21, № 1.
 Материалы, собранные Д. А. Клеменцом при экскурсии в верхний Абакан в 1883 и 1884 гг. // Зап. 3. С. О. Р. Г. О. XI, 1890.
 В 1905 году в «Русском богатстве» (№ 7 и 9) Клеменц поместил статьи «Заметки о жёлтой опасности» и «Г. Н. Потанин»
 Klementz D. A. Turfan und seine alterhümer // Nachrichten über die von der Kaizerlichen Akademie der Wissenschaften zu St. Petersburg im Jahre 1898 ausgerüstete Expedition nach Turfan. Hf. 1. SPb., 1899.

Примечания

Литература 
 Дейч Л. Г. Дмитрий Александрович Клеменц. — Пб.: ГИЗ, 1921. — 40 с.
 Гольдфарб С. Д. А. Клеменц — член ВСОРГО // Сибирь. — 1977. — № 7.
 Д. А. Клеменц как археолог // Советская археология. — 1963. — № 4.
 Якушин Н. Неутомимый исследователь Сибири // Сибирские огни. — 1975. — № 4.
 М. Овчинников Из моих встреч с Д. А. Клеменцем //Сибирский архив. Минусинск, № 11, ноябрь 1915 года, стр. 493—505
 Адрианов А. В. 
 
 Милевский О. А., Панченко А. Б. «Беспокойный Клеменц»: опыт интеллектуальной биографии. — М.: РОССПЭН, 2017. — 695 с.

Ссылки 
 Письмо чистосердечного Россиянина (1878) Публицистика 
 Плеханов Г. В. Дмитрий Александрович Клеменц (Некролог) (1914)
 Стихотворения (Дума кузнеца / В память июньских дней 1848 года / Когда я был царем Российским / Аркадский принц) 
 Доля (1873)
 Барка (1873) 
 

Выпускники Первой Казанской гимназии
Этнографы Российской империи
Авторы Энциклопедического словаря Гранат
Революционеры России
Народники
Заключённые Петропавловской крепости
Персоналии:Ссыльные в Минусинск
Похороненные на Ваганьковском кладбище
Члены Западно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества